Źródła historyczne
 Źródło – naturalny wypływ wody podziemnej

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 12, w tym 4 podstawowe
 Źródła – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Miękinia 
 Źródła – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Tłuchowo 
 Źródła – część wsi Jawor w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Zelów
 Źródła – część wsi Sęsów w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Działoszyn
 Źródła – kolonia w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Pątnów 
 Źródła – część wsi Gaszyn w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Wieluń
 Źródła – wieś w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Alwernia
 Źródła – część wsi Żdżary w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Czarna
 Źródła – część wsi Chodaczów w woj. podkarpackim, w pow. leżajskim, w gminie Grodzisko Dolne
 Źródła – część wsi Szydłowiec w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Mielec
 Źródła – część wsi Łagiewniki w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Chmielnik
 Źródła – część wsi Złota w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Złota